Lotto bezeichnet:
 Lotto, Glücksspiel
 Lotto (Album), Musikalbum von Stephan Remmler
 Lotto (Film), Schweizer Film (2017), Regie und Drehbuch Micha Lewinsky
 Lotto (Gesellschaftsspiel)
 Lotto Sport Italia, kurz Lotto, Sportartikelhersteller
 belgisches Radsportteam, siehe Omega Pharma-Lotto

Personen:
 Cläre Lotto (1893–1952), deutsche Tänzerin und Schauspielerin
 Izydor Lotto (1840–1927), polnischer Geigenvirtuose, Komponist und Geigenlehrer
 Lorenzo Lotto (1480–1557), italienischer Maler der Hochrenaissance

Siehe auch:

 Lotterie (Begriffsklärung)